Rio de Torres kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Río de Torres, vattendrag, Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Río Anchero, periodiskt vattendrag, Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar